Claude-Jean-François Despréaux, violoniste et révolutionnaire français ;
 Jean-Étienne Despréaux, auteur dramatique français, frère de Claude-Jean-François Despréaux ;
 Louis Cousin-Despréaux, écrivain français ;
 Nicolas Boileau-Despréaux, poète, écrivain et critique littéraire français ;
 Avenue Despréaux (Paris), voie qui porte son nom.